El término El valle de la venganza puede hacer referencia a:

 El valle de la venganza, película de 1951 dirigida por Richard Thorpe
 El valle de la venganza, película de 2016 dirigida por Ti West.